Borchertsdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Borchertsdorf, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Burkaty im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Borchertsdorf, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Dębiny (Wilczęta) im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Borchertsdorf, historischer Name von Borchersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit  1945: Burkat im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Borchersdorf